Nová dolina – dolina w słowackich Tatrach Bielskich
 Nová dolina – dolina w Małej Fatrze na Słowacji